Albone di Metz – vescovo francese
 Ghiacciaio Albone – ghiacciaio
 Albone – frazione del comune di Podenzano